Gan – miejscowość i gmina we Francji
 Gan – miejscowość na Malediwach, na atolu Addu
 Gan – miejscowość na Malediwach, na atolu Gaafu Dhaalu
 Gan – miejscowość na Malediwach, na atolu Laamu
 gan – jeden z języków chińskich
 Gan – sieć rybacka
 GaN – azotek galu, materiał półprzewodnikowy

Zobacz też 
 Gan Jiang – rzeka w Chinach
 Ramat Gan – miasto w Izraelu
 Stadion Ramat Gan – stadion piłkarski
 Gan Sorek – moszaw
 Gan Jawne – samorząd lokalny w Izraelu
 Gan Ner – wieś w Izraelu
 Gan Szemu’el – kibuc
 Gan ha-Darom – moszaw
 Gan ha-Szomeron – moszaw
 Gan Chajjim – moszaw
 Gan Szelomo – kibuc
 Peri Gan – moszaw
 Gan Joszijja – moszaw
 Tour Gan – wieżowiec w Paryżu
 Rafał Gan-Ganowicz ur. 1932, zm. 22 listopada 2002) – polski żołnierz, dziennikarz, działacz polityczny i społeczny
 Gan Rawe – samorząd regionu w Izraelu